Santa Giusta désigne en italien , nom partagé par plusieurs martyres chrétiennes.

De plus, il existe :
 Santa Giusta, commune de la province d'Oristano en Sardaigne

 Église Santa Giusta, église à Santa Giusta en Sardaigne
 Église Santa Giusta, église à Bazzano, hameau de L'Aquila dans les Abruzzes
 Église Santa Giusta, église à L'Aquila dans les Abruzzes

Voir aussi